LInstituto Nacional de Estadística y Censos est un organisme présent dans plusieurs pays d'Amérique latine :

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en Argentine ;
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) au Costa Rica ;
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Équateur ;
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INIDE) au Nicaragua, appelé Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) jusqu'en 2007 ;
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) au Panama.

Voir aussi 
 Institut national de la statistique